Türje (Estland), een plaats in Estland, gemeente Tapa
 Türje (Hongarije), een plaats en gemeente in Hongarije, comitaat Zala